Raposa - animal
Raposo MC - Rapper , MC Brasileiro
Raposo (Portugal) — localidade portuguesa
Raposo (distrito de Itaperuna) — distrito brasileiro da cidade de Itaperuna
 Alopias vulpinus

Desambiguações de topônimos